Kronenbreite steht für:

 die Breite des Regelquerschnitts einer Straße, also die Summe von Fahrbahnbreite, Randstreifenbreite sowie Bankettbreite. 
 den Durchmesser einer Baumkrone.
 Kronenbreite (Eisenbahn), die Breite des Bahnkörpers.